Ла Индија има више значења:

 Ла Индија (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Индија (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Индија, Лос Масијас (Комала), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Индија (Куенкаме), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Индија (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Индија, Ла Индија Калоса (Хучитан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Индија (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Индија (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Индија (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Индија (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Индија (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Индија (Пануко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику